Зубовићи могу бити:

 Зубовићи (Ново Горажде), насељено мјесто у општини Ново Горажде, Република Српска, БиХ
 Зубовићи (Фоча), насељено мјесто у општини Фоча, Република Српска, БиХ
 Зубовићи (Добретићи), насељено мјесто у општини Добретићи, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Зубовићи (Новаља), насељено мјесто града Новаље, Република Хрватска